Garden City verwijst naar het concept van Ebenezer Howard, die suburbane tuinsteden wilde bouwen rondom grote steden: Garden city 

Tevens zijn er veel steden naar dit concept gebouwd en vernoemd, met name in de Verenigde Staten:
Garden City (Alabama)
Garden City (Colorado)
Garden City (Georgia)
Garden City (Idaho)
Garden City (Kansas)
Garden City (Michigan)
Garden City (Missouri)
East Garden City (New York)
Garden City (New York)
Garden City (South Carolina)
Garden City (South Dakota)
Garden City (Utah)